Berwinkel kann stehen für:

 Berwinkel (Adelsgeschlecht), ehemaliges niederdeutsches Ministerialen- und Rittergeschlecht bei Halberstadt und Magdeburg
 Berwinkel (Sulzbach an der Murr), Weiler der Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Holger Berwinkel (* 1975), Historiker und Archivar in Marburg und Dresden sowie im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin 

Siehe auch:
 Bärwinkel